Trutowski (russisch ) ist der Familienname von:

 Konstantin Alexandrowitsch Trutowski (1826–1893), russisch-ukrainischer Maler, Zeichner und Illustrator
 Wassili Fjodorowitsch Trutowski (um 1740 – um 1811), russischer Sänger, Guslivirtuose und Komponist
 Wladimir Trutowski (1862–1932), russischer Historiker und Numismatiker